Talec est un patronyme breton, porté notamment par :
 Rozenn Talec (née en 1986), chanteuse et auteure bretonne.
 Yann Talec, personnage de fiction de BD créé par Christian Letargat.

Le Talec 
 Jean-Yves Le Talec (né en 1958), sociologue français.